Les Mines d'Albi peuvent faire référence à :

 l'École nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux ou IMT Mines Albi ;
 la Société des mines d'Albi.